Монблан

 Монблан — горный массив в Альпах
 Монблан — гора в Западной Европе (4810 м)
 Монблан — литературная премия
 Монблан — муниципалитет в Испании
 Монблан — коммуна во Франции, департамент Жер
 Монблан — автомобильный тоннель, проложенный под горой Монблан в Альпах
 «Монблан» () — французский транспорт, столкновение которого (6 декабря 1917 года) с норвежским сухогрузом «Имо» () привело к одной из самых масштабных техногенных катастроф в истории Канады.
Монблан — десерт.

См. также 
 Монблания

Примечания